Мейстріліга 2011 — 21-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Естонії. Титул чемпіона вдев'яте здобула Флора.

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Левадія взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2012—2013 як переможець Кубку Естонії 2011—2012

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|13/19 листопада 2011

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Мейстріліга на soccerway 

2011
Естонія